Manica peut désigner :
 Manica, protection de cuir des gladiateurs ;
 Manica, genre de fourmis ;
 Manica, province du Mozambique ;
Manica, district de la province de Manica ;
Manica, ville du Mozambique, chef-lieu du district de Manica.